Das Wort Kunama bezeichnet:

 eine Sprache in Afrika, siehe Kunama (Sprache)
 eine afrikanische Volksgruppe, siehe Kunama (Volk)

Siehe auch:
 James Cunnama, ein südafrikanischer Triathlet